Kovarianzanalyse bezeichnet:

Kovarianzanalyse (Strukturanalyse), eine Methode der stochastischen Systemanalyse
Kovarianzanalyse (Statistik), eine Methode der statistischen Versuchsplanung